Manuel Vázquez est un nom espagnol qui peut désigner:

 Manuel Vázquez Del Águila (1933-), peintre espagnol; 
 Manuel Vázquez Fernández (1954-), homme politique espagnol; 
 Manuel Vázquez Gallego (1930-1995), auteur de bandes dessinées espagnol; 
 Manuel Vázquez Hueso (1981-), cycliste espagnol; 
 Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), écrivain espagnol; 
 Manuel Vázquez Sagastizabal (1910-1939), militaire espagnol; 
 Manolo Vázquez (1930-2005), torero espagnol.

Voir aussi